Эймер:

 Эймер, Теодор (1843—1898) — немецкий зоолог.
 Эймер — озеро в Нидерландах.